Sardo – lingua propria dell'isola di Sardegna
 Sardo logudorese – modello ortografico delle varianti linguistiche centro-settentrionali
 Sardo campidanese – modello ortografico delle varianti linguistiche centro-meridionali
 Sardo – formaggio
 Il Sardo – personaggio della serie Romanzo criminale – La serie

Persone
Carmelo Sardo – giornalista e scrittore italiano
Claudio Sardo – giornalista e scrittore italiano
Gennaro Sardo – calciatore italiano
Lucia Sardo – attrice italiana
Modesto Sardo – politico italiano
Salvatore Sardo – dirigente d'azienda italiano
Samuela Sardo – attrice italiana
Stefano Sardo – sceneggiatore e musicista italiano

Altri progetti